Flix steht für:

 Flix (Tarragona), Gemeinde in der Provinz Tarragona, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien
 Flix (Unternehmen), deutsches Verkehrsunternehmen
 Flix, Künstlername von Felix Görmann (* 1976), deutscher Comic-Zeichner und -Autor sowie Cartoonist